Gannan – prefektura autonomiczna w Chinach, w prowincji Gansu
 Gannan – powiat w Chinach, w prowincji Heilongjiang, w prefekturze miejskiej Qiqihar